

Wydarzenia 

 Europa
 Ludi saeculares
 Horacy pisał okolicznościową pieśń - carmen saeculare i czwartą księgę Pieśni
 Oktawian August adoptuje swoich wnuków, Gajusza Cezara, oraz Lucjusza Cezara.

Urodzili się 
 Gnaeus Domitius Ahenobarbus